Fienile ima više značenja:
 Fienile, Cremona
 Fienile, Padova
 Fienile, Parma